Юэ — русская транскрипция терминов, заимствованных из разных языков.

Китайские реалии 
Юэ (Yue) — русская транскрипция нескольких китайских слогоморфем.

Употребление в китайском языке 
Русское написание юэ соответствует трём слогам стандартного китайского языка (путунхуа), различающимся только тоном:
 yuè — произношение 68 различных иероглифов, некоторые из которых совпадают по значению, в том числе 粤 «Гуандун», 越 «Чжэцзян», 岳 и 樂.
 yuē — произношение 6 различных иероглифов
 yuě — произношение всего 1 иероглифа — 噦 (упр. 哕) «рвота, отрыжка».

Употребление в русском языке 
 Народы:
 древние народы юэ (, ) — населявшие царство Юэ и южный Китай в древности;
 древнее царство Юэ (, , ныок Вьет) — на месте нынешней провинции Чжэцзян.

 Языки:
 Языки юэ () — языки народов юэ, населявших древнее царство Юэ;
 Юэ (китайский язык) (кантонский; 粵語) — один из современных китайских языков.

 Фамилии:
 Юэ (Yuè, 樂, «музыка», «музыкант»):
 Юэ (Yuè, 岳, «гора») — соответствует вьетнамской фамилии Няк (Nhạc) и кантонской фамилии Нгок (Ngok)
 Юэ Фэй (кит. 岳飛; 1103—1141) — национальный герой Китая, который в XII веке возглавил оборону страны от вторжения чжурчжэней.
 Юэ Циншуан (; род. 1985) — китайская кёрлингистка.
 Юэ Цифэн (1931—2008) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Хэйлунцзян с 1994 по 1997 гг.
 Юэян (Yuèyáng, 岳陽) — городской округ в провинции Хунань
 Юэ — распространённое китайское имя, которое может писаться как 悦 («счастливый»), 越 («за, сзади») или 月 («луна»).

См. также 
 Сто фамилий

Франция 
Юэ () — французская фамилия.
 Юэ, Жан-Батист (1745—1811) — французский художник.
 Юэ, Жерар — французский учёный в области информатики, математики и лингвистики.
 Юэ, Кристобаль — французский хоккеист.
 Юэ, Морис (1918—1991) — французский фехтовальщик-шпажист.
 Юэ, Пьер Даниэль — французский филолог и церковный деятель.
 
Юэ () — коммуна в департаменте Изер